Фещак Оксана Валеріївна — заслужений діяч мистецтв України.
 Яким (Фещак) (1881—1920) — український греко-католицький священик, релігійний діяч, редактор. Декан капеланів УГА.

Примітки 

Українські прізвища